Land der tausend Seen steht für:

 Finnland 
 Mecklenburgische Seenplatte